Wildcat () — многозначное понятие.

 Grumman F4F Wildcat — одноместный палубный истребитель-бомбардировщик.
 Wildcat DCA — немецкая зенитная самоходная установка.
 WildCat — робот типа CHEETAH компании Boston Dynamics.
 Buick Wildcat — американский легковой автомобиль.
  (2022) — роман Амелии Моррис.